Bukranion, een ornament-motief dat herinnert aan dierenoffers
Bucranium (geslacht), een monotypisch geslacht van spinnen uit de familie van de Thomisidae (krabspinnen)